Lineoppia är ett släkte av kvalster. Lineoppia ingår i familjen Oppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Lineoppia